Abad ist der Familienname folgender Personen:

 Alejandro Abad (* 1962), spanischer Musiker und Musikproduzent
 Andrés Abad Antón, argentinischer Komponist, Dirigent, Bühnenregisseur und Tenor 
 Damien Abad (* 1980), französischer Politiker (Nouveau Centre)
 Diego José Abad (1727–1779), mexikanischer Schriftsteller und Humanist
 Esperanza Abad (* 1941), spanische Sängerin, Schauspielerin, Komponistin und Musikpädagogin
 Florencio Abad (* 1954), philippinischer Politiker
 Francisco Javier Abad (* 1981), spanischer Mittelstreckenläufer
 Héctor Abad Faciolince (* 1958), kolumbianischer Autor, Essayist und Herausgeber
 Henedina R. Abad, philippinische Politikerin
 José Abad Santos (Richter) (1886–1942), Richter des Supreme Court der Philippinen
 José Antonio Abad Vidal, spanischer Pianist, Komponist und Musikpädage
 Kaye Abad (* 1982), philippinisch-amerikanische Schauspielerin

 Mercedes Abad (* 1961), spanische Schriftstellerin und Künstlerin
 Pacita Abad (1946–2004), US-amerikanische Malerin

Abad ist der Name folgender Orte:

 Abad (Aserbaidschan), eine Stadt im aserbaidschanischen Rayon Ağdaş
 -abad, Suffix von Städten im indoiranischen Raum
 Abad (Galizien), eine Parroquia in der Gemeinde Moeche

Siehe auch:
 Abbad